До́лгая — деревня в Стебаевском сельсовете Липецкого района Липецкой области.

Расположена в 2 км восточнее Воронежского шоссе.

Первоначально это было отделение имени Ленина свекловичного совхоза, центральная усадьба которого располагалась в селе Боринское. Позже оно стало центральной усадьбой совхоза имени Ленина. Вероятно, в середине XX века она получила статус посёлка.

В 1994 году на картах селение обозначали свх. им. Ленина (нежил.). Однако позже селение вновь стало жилым, и 12 мая 2003 года ему присвоили новое название — деревня Долгая; оно связано с тем, что дорога от центральной усадьбы в Боринском до поселка была долгой (около 20 км).

От названия совхоза в деревне сохранилось наименование Ленинской улицы.

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района